Austria:
 Enns – miasto w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Linz-Land
 Enns (pol. Aniza) – rzeka, dopływ Dunaju

Osoby:
 Fernando Enns – brazylijski teolog

Zobacz też:
 Ens